Плід — частина рослини, яка розвивається після запліднення із зав'язі квітки і містить у собі насіння
 Плід — організм ссавців та людини в утробний період розвитку